Победителем турнира стал американский дуэт Мартина Навратилова / Боб Брайан, переигравший в финале чехов Квету Пешке и индийца Мартина Дамма.

Прошлогодние чемпионы — Даниэла Гантухова и Махеш Бхупати — не защищали свой титул.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Йонас Бьоркман (Первый раунд)
  Ренне Стаббс /  Марк Ноулз (Первый раунд)
  Саманта Стосур /  Леандер Паес (Первый раунд)
  Янь Цзы /  Тодд Перри (Второй раунд)

<ol start="5">
 ''' Мартина Навратилова /  Боб Брайан (Титул)
  Катарина Среботник /  Ненад Зимонич ''(Второй раунд)
  Елена Лиховцева /  Даниэль Нестор ''(Первый раунд)
  Кара Блэк /  Симон Аспелин ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые